Дмитрий Цыганов: Цыганов, Дмитрий Арсентьевич (1924—1963) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Цыганов, Дмитрий Михайлович (1903—1992) — советский российский скрипач, педагог, Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии первой степени.